1. Bundesliga 2008-2009 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2008-2009 – campionato tedesco di pallavolo maschile